Клоуновые  — семейство лучепёрых рыб из отряда удильщикообразных, или морских чертей (Lophiiformes).

Распространение 
Встречаются повсеместно в тёплых тропических и субтропических водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов, где их распространение ограничено, как правило изотермами в 20 °C или более. В некоторых местах проникают за пределы этой зоны: Азорские острова, Мадейра, Канарские острова, атлантическое побережье США, южное побережье Австралии и южная оконечность Новой Зеландии, побережье Японии, около Дурбана (Южная Африка, и Калифорния. Придонные рыбы, обитающие на глубинах до 300 м, исключение представляет единственный род Histrio, чьи представители плавают в толще воды в саргассовых зарослях.

Описание 
Обитатели коралловых рифов. Среднего размера и мелкие коренастые шаровидные рыбы длиной 5—40 см (самый крупный вид — Antennarius ocellatus). Обладают яркой и необычной внешностью, позволяющей им легко маскироваться (окраска от жёлтой и красной до тёмно-коричневой и чёрной). Тело сжатое с боков, высокое, покрыто разнообразной формы отростками и выступами, напоминающими листья или лишайники. Рот верхний, крупный; зубы мелкие острые; жаберные отверстия маленькие и расположены под основаниями грудных плавников. Могут ходить на парных плавниках по дну как наземные четвероногие животные. В спинном плавнике три луча, передний из которых превращен в подвижную удочку — иллиций () с мясистой «приманкой» эской () на конце. Плотоядные рыбы, питаются рыбой и беспозвоночными.

Классификация 
12 родов, 45 видов. За двести лет было описано около 165 видов и подвидов этого семейства. Однако, после их полной ревизии это число уменьшилось более чем в 3 раза.
 
 Род 
 
 Род 
 
 Группа видов A. nummifer
 
 
 
 
 
 
 
 
 Группа видов A. pauciradiatus
 
 
 Группа видов A. pictus
 
 
 
 
 
 Группа видов A. ocellatus
 
 
 
 
 
 
 Группа видов A. striatus
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род

Примечания

Литература 
 Pietsch, T. W. 1984. The genera of frogfishes (family Antennariidae). Copeia, 1984(1):27—44.

Ссылки 
 Tree of Life — Antennariidae 
 Frogfishes in Fishbase
 Website only about Frogfishes (Anglerfishes) 
 Antennariidae photo gallery from Bali

 
Семейства лучепёрых рыб